Волосюк — фамилия украинского происхождения. Известные носители:
 Волосюк, Валерий Константинович (род. 1943) — советский и украинский учёный, специалист по статистической теории радиотехнических систем дистанционного зондирования и радиолокации.
 Волосюк, Фёдор Константинович (1921—1980) — руководитель животноводческого хозяйства в Белорусской СССР, Герой Социалистического Труда.